Auffaltung bezeichnet:
 die Stapelung von Krustengesteinen bei einer Gebirgsbildung
 in der Geometrie ein Diagramm, das die Flächen des Polyeders in der Ebene ausgebreitet darstellt, nachdem er an einigen Kanten aufgeschnitten worden ist, siehe Auffaltung (Geometrie).

Siehe auch: 
 Falte (Geologie)